Бу́бнов или Бубно́в (Бу́бнова) — русская фамилия и топоним. Происходит от прозвища Бубен.

Династии 
 Бубновы — нижегородские купцы XIX века.

Известные носители 
 
 Бубнов, Алексей Александрович (1906—1950) — секретарь Ленинградского горисполкома.
 
 Бубнов, Анатолий Яковлевич (род. 1926) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Бубнов, Антон Валерьевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 
 Бубнов, Виктор Иванович (1924—1991) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1971).
 Бубнов, Владимир Никитич (1867 — после 1917) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы.
 Бубнов, Георгий Григорьевич (1934—1986) — учёный в области антенностроения и прикладной электродинамики, доктор технических наук.
 Бубнов, Григорий Георгиевич (род. 1970) — доктор экономических наук.
 Бубнов, Дмитрий Михайлович (1901—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бубнов, Иван Григорьевич (1872—1919) — русский корабельный инженер и математик.
 Бубнов, Игорь Дмитриевич (1931—2014) — советский, российский дипломат.
 Бубнов, Леонид Кузьмич (1908 — ?) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Бубнов, Марк Петрович (1923—2002) — советский архитектор.
 
 
 
 Бубнов, Степан Кузьмич (1917—1996) — советский актёр.



Топоним 
 Бубнов — село во Владимир-Волынском районе Волынской области Украины.
 Бубнов — село в Локачинском районе Волынской области Украины.

См. также 
 Бубенин
 Бубенцов
 Счастье Никифора Бубнова